Bianca Aguiar é uma cantora de rock brasileira, do estilo J-rock (rock japonês), que já conquista espaço cada vez maior no cenário musical independente.

Apareceu em 2001, programas de grande audiência, dentre eles, É Show com Adriane Galisteu (extinto); Note e Anote; Raul Gil, A Casa é Sua; Gente Inocente; entre outros programas da Rede Globo, SBT, Band, RedeTV, Redevida, Gazeta, canais UHF, TVs comunitárias, parabólica, TVs a Cabo, regionais e WebTVs. Recebeu vários prêmios, ao longo de sua carreira,  por seu destaque na música, e em 2007 foi laureada com o Prêmio Brasil Nordeste, concedido aos Gigantes de 2007.

Em 2009, a cantora está lançando o novo álbum duplo, com o rock “GESTOS SIMPLES”, e o J-Rock “WAITING FOR LOVE”, gravada em 3 idiomas: português, inglês e japonês.

Sua entrada no mundo da J-Music foi em 2007, com o J-Rock “GLAMOROUS SKY”, que mostrou todo o carisma e talento da cantora para o público brasileiro que curte Animes e J-Music. Bianca Aguiar deu um toque a mais à música, gravando sua própria versão mix (japonês e português) que deu origem ao CLIPE GLAMOROUS SKY. A música e o clipe são sucessos em diversas rádios e TVs do Brasil, USA e Japão.

Referência 
 Site Oficial da Bianca Aguiar

Cantores de rock do Brasil